

 Mica, de naam voor een grote groep mineralen
 MICA (raket), een lucht-luchtraket

Plaatsen

Plaatsen in Roemenië 
 Mica (Cluj), een gemeente in het district Cluj
 Mica (Mureș), een gemeente in het district Mureș
 Mica (Bascov), een gemeente in het district Bascov

Plaats in Zuid-Afrika 
 Mica (Zuid-Afrika)

Zie ook 
 Micha (doorverwijspagina)